Линье () — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара
 Линье () — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Линье () — коммуна во Франции, департамент Эндр
 Линье — деревня, Марёвский район, Новгородская область, Россия
 Линье — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии